Игорь Машков:
 Машков, Игорь Анатольевич (1924—1961) — Герой Советского Союза.
 Машков, Игорь Геннадьевич (род. 1967) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2013).